Ку́бок Ла́твии по футбо́лу 2012/13 го́да — 71-й розыгрыш Кубка Латвии по футболу.

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2012
 Первая лига Латвии по футболу 2012
 Вторая лига Латвии по футболу 2012

Ссылки 
 Результаты розыгрыша на сайте Латвийской футбольной федерации
 Регламент розыгрыша Кубка Латвии по футболу на 2012/2013 год

2012/2013
Футбол в Латвии в 2012 году
Футбол в Латвии в 2013 году